

Patronyme 

Coutant est un nom de famille notamment porté par :
 André Coutant (1906-1983), ingénieur et inventeur français.
 Bernard Coutant, prêtre et peintre français.
 Guy Coutant de Saisseval (1913-2002), journaliste, essayiste et militant royaliste français.
 Henri Coutant, (1886-1971), fut un homme politique français.
 Isabelle Coutant-Peyre, (1952-), avocate française.
 Jules Coutant-d'Ivry, (1854-1913), fut un homme politique français.
 Marie Coutant (1966-), chanteuse française.
 Marie-Aimée Coutant, (1890-1947), peintre française.
 Paul Coutant, (1868-1921), avocat et homme politique.
 Paul Coutant, dessinateur de bandes dessinées.
 Pierre Coutant, écrivain français.
 Sébastien Coutant, escrimeur français.

Homonymie de patronyme